Dekorateur steht für:

 Raumausstatter, auch Tapezierer oder Innendekorateur, ein Ausbildungsberuf
 Schauwerbegestalter, auch Gestalter für visuelles Marketing, ein Ausbildungsberuf

Siehe auch:
 Decorator
 Dekoration
 Dekorationsmalerei